Földrajzi nevek
 Tilly (Eure), település Franciaországban, Eure megyében
 Tilly (Indre), település Franciaországban, Indre megyében
 Tilly (Yvelines), település Franciaországban, Yvelines megyében
 Tilly (Belgium), résztelepülés Belgiumban, a belga Vallon-Brabant tartomány Nivelles járásában

Tilly-Capelle, település Franciaországban, Pas-de-Calais megyében
Tilly-la-Campagne, település Franciaországban, Calvados megyében
Tilly-sur-Meuse, település Franciaországban, Meuse megyében
Tilly-sur-Seulles, település Franciaországban, Calvados megyében
Saint-Antoine-de-Tilly, település Kanadában, Québec megyében